Un opposant est une personne qui s'oppose à une autre, un adversaire.

Littérature
Dans une œuvre littéraire, l'opposant est le personnage qui entrave le personnage principal (héros).

Le contraire de l'opposant est l'adjuvant ou l'.

Politique
L'opposant politique peut être :
opposé au gouvernement en place :
opposant de gauche durant un gouvernement de droite ;
opposant de droite dans un gouvernement de gauche ;
opposé à la forme de gouvernement en place :
opposant royaliste dans une république ;
opposant républicain dans une monarchie ;
opposant anarchiste.

Opposants célèbres
Dans la littérature
 le Professeur Moriarty dans les aventures de Sherlock Holmes ;
 George Wickham dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen ;
 le Shérif de Nottingham dans Robin des Bois de Walter Scott ;
 Brian de Bois-Guilbert, dans Ivanhoé de Walter Scott ;
 Milady de Winter dans les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas ;
 Philippe de Gonzague dans Le Bossu de Paul Féval ;

Lexique littéraire